Sidi Moussa kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Sidi Moussa (ort), Blida,

Marocko 

 Sidi Moussa (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Kelaa-Des-Sraghna, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar